Кугушев — русская фамилия татарского происхождения. Известные носители:

 
 Кугушев, Вячеслав Александрович (1863—1944) — участник русского революционного движения
 Кугушев, Георгий Иванович (1896—1971) — советский актёр и режиссёр оперетты, Народный артист РСФСР.
 Кугушев, Григорий Васильевич (1824—1871) — дореволюционный писатель, драматург, поэт
 Кугушев, Леонид Николаевич (1865 — после 1917) — первый комиссар Временного правительства в Пензенской губернии.
 Кугушев, Николай Михайлович (1777—не ранее октября 1825) — дореволюционный прозаик, поэт, драматург
 Кугушев, Сергей Владиславович (род. 1959) — советский и российский финансист, предприниматель.
 Кугушев, Флор Васильевич (1851—1881) — дореволюционный писатель-юморист

 Княжна Кугушева, Наталья Петровна (1899—1964) ― русская поэтесса из рода Кугушевых.